Regents Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Regents Park (del av en befolkad plats), New South Wales, Bankstown,

Storbritannien 

 Regent's Park (park i Storbritannien), England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar